Av o AV puede referirse a:
 av o ab, undécimo mes del calendario hebreo moderno;
 av el código ISO 639-1 para el idioma avar.
 en cardiología, AV es la abreviatura de aurículo-ventricular;
 Av., abreviatura de avenida;
 Avellino, una provincia de Italia;
 Atlético Venezuela, un equipo de fútbol de Venezuela;
 abreviatura de alta velocidad ferroviaria;
 Avianca, línea aérea colombiana, cuyo código IATA es AV;
 AltaVista, un buscador de Internet;
 Antivirus, un programa que busca y elimina virus informáticos.
 AV o Arquitectura Viva, revista de arquitectura.
 Av, película turca de 1989.
 A/V, audio/vídeo, abreviatura utilizada en electrónica.